est un film dramatique belge écrit et réalisé par Veerle Baetens et dont la sortie est prévue en 2023.

Synopsis

Fiche technique 
 
 Titre original : 
 Titre français : 
 Réalisation : Veerle Baetens
 Scénario : Veerle Baetens, Maarten Loix, d'après le roman éponyme de Lize Spit
 Photographie : Frederic Van Zandycke
 Montage : Thomas Pooters
 Musique : Bjorn Eriksson
 Costumes : Manu Verschueren
 Direction artistique : Robbe Nuyttens
 Pays de production : Belgique
 Langue originale : néerlandais
 Format : couleur
 Genre : drame
 Durée : 
 Dates de sortie () :
 États-Unis :  (Sundance Film Festival)

Distribution 
 

 Charlotte De Bruyne : Eva (adulte)
  : Dad
 Amber Metdepenningen : Tess (jeune)
 Spencer Bogaert : Tim (adulte)
 Naomi Velissariou : Mom
 Rosa Marchant : Eva (jeune)
 Femke Van der Steen : Tess (adulte)
  : Laurens (adulte)
 Anthony Vyt : Tim (jeune)
 Charlotte Van Der Eecken : Elisa (jeune)
 Matthijs Meertens : Laurens (jeune)

Notes et références

Articles connexes

Liens externes 

 

 
  
 
 

 

Film belge dont la sortie est prévue en 2023
Film dramatique belge
Film en néerlandais
Adaptation d'un roman belge au cinéma
Premier long métrage